Апостольский викариат Пуэрто-Карреньо () — апостольский викариат Римско-Католической Церкви с центром в городе Пуэрто-Карреньо. Апостольский викариат Пуэрто-Карреньо, подчиняясь непосредственно Святому Престолу, распространяет свою юрисдикцию на часть территории колумбийского департамента Вичада. Кафедральным собором апостольского викариата Пуэрто-Карреньо является церковь Пресвятой Девы Марии

История 
22 декабря 1999 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Spiritali fidelium», которой разделил апостольскую префектуру Вичады на апостольский викариат Пуэрто-Карреньо и апостольский викариат Пуэрто-Гаитана. В этот же день апостольский викариат Вичады был упразднён.

Ординарии апостольского викариата 
 епископ Álvaro Efrén Rincón Rojas C.SS.R. (22.12.1999 — 10.06.2010);
 епископ Francisco Antonio Ceballos Escobar C.SS.R. (10.06.2010 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Spiritali fidelium

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Колумбии